Kip kan syfta på följande:
 Kip, valutan i Laos (LAK)
 Kip (ort), en ort i Kroatien
 West Kip, en kulle i Skottland